Ginsthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Ginsthofer (* 1977), österreichischer Fußballspieler 
 Rudolf Ginsthofer (* 1970), österreichischer Fußballspieler